La Carretera de Pessonada és una antiga pista rural actualment asfaltada i convertida en carretera local que discorre pel terme municipal de Conca de Dalt (als antics termes de Claverol i Hortoneda de la Conca), al Pallars Jussà. Uneix els pobles de Sant Martí de Canals i de Pessonada.

Arrenca de l'extrem nord-occidental de Sant Martí de Canals, on enllaça amb la Carretera de Sant Martí de Canals, des d'on surt cap al nord-est, passant al nord-oest de la partida de les Omets i al sud-est de la de Serradill, arriba a tocar del barranc de Sant Martí on fa un tancat revolt i gira cap al sud, pel costat oest dels Prats, les Ortiguetes, Tarter, Cantamoixona i Murgulla, i al nord-est de la partida de Comassa, gira cap a llevant i va a cercar el barranc de Miret, que travessa pel Pont de la Casa.

Tot seguit, després de dos revolts molt tancats per guanyar alçada, arriba a ponent de Martinatx, i gira cap al sud-est, però fent encara un parell de revolts més. Deixa les Cadolles al sud-oest, i en arribar a les Ribes Roies gira cap al nord. Quan arriba a l'extrem de ponent de la Tremor torna a tòrcer cap al sud-est, sempre guanyant alçada, fins que arriba a les Arguiles, d'on surt cap al nord el Camí vell de Pessonada a Hortoneda i trobn al nord el cementiri de Pessonada, i ja en poc trod més, sempre cap al sud-est, arriba al poble de Pessonada.

Enllaços externs 
 Institut Cartogràfic de Catalunya; cal fer dos passos d'aproximació

Pessonada
Pessonada
Pessonada